Sept bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Captain :
Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 70 canons lancé en 1678. Il est reconstruit en 1708 puis de nouveau en 1722, converti en ponton en 1739 puis démoli en 1762.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang portant 70 canons lancé en 1743. Razé en 64 canons en 1760, il est converti en navire-magasin et renommé HMS Buffalo en 1777. IL est démoli en 1783.
Le  est un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1787. Transféré au service de la rade en 1809, il est sérieusement endommagé par un incendie accidentel en 1813 et est démoli quelques mois plus tard.
Le  est un vaisseau de  rang portant 72 canons lancé en 1783. Il est renommé HMS Captain en 1815 et est démoli en 1825.
Le  est un vaisseau de ligne de premier rang armé de 100 canons qui est renommé HMS Captain lorsqu'il est retiré du service actif en 1825. Il est détruit en 1841.
Le  est un cuirassé à coque de fer qui portait le nom de HMS Captain jusqu'à peu avant son lancement en 1865.
Le  est un navire à tourelle lancé en 1869. Il sombre lors d'une tempête en 1870 au large du cap Finisterre.

Sources 

Captain